Верховская — женская форма русской фамилии Верховский, и топоним.

Известные носители 
 Верховская, Лидия Никандровна (1882—1919) — российская художница.
 Верховская-Гиршфельд, Татьяна Михайловна (1895—1980) — российская художница.

Населённые пункты 
 Верховская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Верховская — деревня в Беловском районе Кемеровской области.
 Верховская — деревня в Усть-Цилемском районе Коми.
 Верховская — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.